Williams F1, Formula 1-es versenycsapat
 Amerikai Egyesült Államok
 Williams (Arizona)
 Williams (Dél-Karolina)
 Williams (Adams megye, Indiana)
 Williams (Lawrence megye, Indiana)
 Williams (Iowa)
 Williams (Kalifornia)
 Williams (Minnesota)
 Williams (Nebraska)
 Williams (Oregon)
 Ausztrália
 Williams (Nyugat-Ausztrália)
Kráterek
 Williams (holdkráter)
 Williams (Mars-kráter)